Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Сокол» 24-м в его истории выступлений в чемпионате России по футболу.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Сокол» Саратов в сезоне 2015/2016 годов.

Первенство Футбольной национальной лиги 2015/2016 
Основная статья: Первенство Футбольной национальной лиги 2015/2016

Результаты матчей

Турнирная таблица 

 

 Результаты выступлений команды «Сокол» Саратов по турам:

Статистика

Кубок России

1/32 финала

1/16 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Сокол» Саратов
 ФК «Сокол» Саратов в сезоне 2015/16 на сайте footstat.ru

Сокол
ФК «Сокол» Саратов